El término Doro puede referirse a:

 Doro, cantante de Heavy metal alemana.
Doro, epónimo de los dorios, hijo de Helén.
Doro, hijo de Apolo y Ptía.
 Doro-ta-bō , leyenda popular japonesa.
 Marie Doro, actriz estadounidense de cine mudo.
 Doro wat, plato de la cocina etíope.
 Doro (Telecomunicaciones)''', Compañía sueca dedicada al desarrollo de soluciones de telecomunicaciones de fácil uso.